В парному розряді жіночого тенісного турніру Budapest Grand Prix 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Інес Горрочатегі і Кароліна Віс виграли титул, у фіналі перемігши пару Сандра Чеккіні і Патрісія Тарабіні 6-1, 6-3.

Сіяні пари 

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (фінал)
 Інес Горрочатегі /  Кароліна Віс (чемпіонки)

 Зіна Гаррісон /  Бетсі Нагелсен (півфінал)
 Жулі Алар /  Радка Зрубакова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Budapest Grand Prix